Herse (mythologie), persoon in de Griekse mythologie
 Herse (maan), maan van Jupiter